Цеци́лия () — женское имя. Также Сесилия.

Православные именины (даты даны по григорианскому календарю): 5 декабря.

Носительницы 
 Цецилия Аттика — римская матрона.
 Цецилия Паулина (умерла в 235/236 году) — супруга Максимина Фракийца
 
 Цецилия Римская — христианская мученица и святая.
 Цецилия Мекленбург-Шверинская (1886—1954) — принцесса Мекленбург-Шверинская
 Цецилия Прусская (1917—1975) — прусская принцесса, дочь кронпринца Вильгельма и кронпринцессы Цецилии

Сесилия 
 Сесилия Греческая — герцогиня Гессенская.
 Сесилия Шведская — композитор, шведская принцесса и Великая герцогиня Ольденбургская.

В астрономии 
 (297) Цецилия — астероид, открытый в 1890 году.

Примечания 

Женские имена